Arthur Coham – arcidiacono britannico
 John Coham – calciatore inglese